Příjmení Karadžić nosí více osobností:

 Ljiljana Zelen Karadžić (* 1945) – manželka Radovana Karadžiće
 Milutin Karadžić (* 1955) – srbský a černohorský herec a producent
 Mina Karadžić (1828–1894) – rakousko-srbská malířka
 Radovan Karadžić (* 1945) – srbský politik
 Vuk Stefanović Karadžić (1787–1864) – srbský lingvista

Srbská příjmení